przedświt – chwila przed świtem
 Przedświt – wieś w województwie mazowieckim
 Przedświt  – poemat Zygmunta Krasińskiego
 Wydawnictwo Przedświt
 Przedświt – rasa konia

Prasa:
 Przedświt – gazetka konspiracyjna (wiosna – lato 1941)
 Przedświt (L’Aurore) – czasopismo socjalistyczne (wyd. 1881–1905 w Genewie, Lipsku, Londynie, Paryżu, zaś od 1907–1920 w Krakowie, Lwowie, Warszawie), kontynuacja czasopisma Równość (Égalité)
 Zobacz też: L’Aurore – francuski dziennik o profilu literackim, artystycznym i społecznym (wyd. 1897–1914 w Paryżu).